Vienenburg ist der Name folgender geografischer Objekte

im Bereich Vienenburg und der Vienenburg bei Goslar in Niedersachsen:
 Burgruine Vienenburg, Ruine der 1306 erbauten Burg
 Vienenburg, Stadtteil von Goslar, (hatte vor 2014 mit weiteren Stadtteilen die damalige Stadt Vienenburg gebildet)
 Amt Vienenburg, historisches Verwaltungsgebiet des Fürstbistums Hildesheim bzw. des Königreichs Hannover.
 Kanton Vienenburg, historisches Verwaltungsgebiet des Königreichs Westphalen
 Kaliwerk Vienenburg
 Bahnhof Vienenburg

im Bereich Lichtenau (Westfalen) im Kreis Paderborn in Nordrhein-Westfalen:
 ein spätmittelalterlicher Burgstall, siehe Vienenburg (Henglarn)

Siehe auch:
 SV Vienenburg